На Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 года 16 сборных-участниц заявили всего 396 хоккеистов. У каждой сборной в составе изначально должно было числиться 15 полевых игроков и 2 вратаря, максимально сборная могла заявить 20 полевых игроков и трёх вратарей. Если команда не заявляла максимальный состав, то она должна была в обязательном порядке указать резервистов (т.е. игроков, которые должны были заменить выбывших из строя по причине болезни или травмы хоккеистов). По ходу турнира команда могла дозаявить ещё двух игроков (всего тогда могло быть до 25 игроков в команде). Игрок, который был заявлен в сборную, не мог быть исключён из её состава.



Австрия

Полевые игроки

Вратари 

Главный тренер:  Ларс Бергстрём

Белоруссия

Полевые игроки

Вратари 

Главный тренер:  Глен Хэнлон

Венгрия

Полевые игроки

Вратари 

Главный тренер:  Пэт Кортина

Дания

Полевые игроки

Вратари 

Главный тренер:  Пер Бекман

Германия 

Главный тренер
  Уве Крупп

Полевые игроки

Вратари

Канада 

Главный тренер
  Линди Рафф

Полевые игроки

Вратари

Латвия 

Главный тренер
  Олег Знарок

Полевые игроки

Вратари

Норвегия 

Главный тренер
  Рой Йохансен

Полевые игроки

Вратари

Россия 
Главный тренер
  Вячеслав Быков

Полевые игроки

Вратари

Словакия 

Главный тренер
  Ян Филц

Полевые игроки

Вратари

США 

Главный тренер
  Рон Уилсон

Полевые игроки

Вратари

Финляндия 

Главный тренер
  Юкка Ялонен

Полевые игроки

Вратари

Франция 

Главный тренер
  Дэйв Хендерсон

Полевые игроки

Вратари

Чехия 

Главный тренер
  Владимир Ружичка

Полевые игроки

Вратари

Швейцария 

Главный тренер
  Ральф Крюгер

Полевые игроки

Вратари

Швеция 

Главный тренер
  Бенгт-Оке Густафссон

Полевые игроки

Вратари

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте ИИХФ
 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2009